Kallaste může být:

 Kallaste – město, kraj Tartumaa, Estonsko
 Kallaste (Muhu) – vesnice, ostrov Muhu, kraj Saaremaa, Estonsko
 Kallaste (Kihelkonna) – vesnice, ostrov Saaremaa, kraj Saaremaa, Estonsko
 Kallaste (Rõuge) – vesnice, kraj Võrumaa, Estonsko
 aj.